Hans Holbein (młodszy) (1497 lub 1498–1543) – niemiecki malarz, rysownik i grafik
 Hans Holbein (starszy) (1465–1524) – niemiecki malarz gotyku i renesansu